Jamesia kan syfta på:

 Jamesia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Jamesia (växter) – ett släkte av växter